

Patronyme 

Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708), botaniste français.

Toponyme 

Tournefort, commune française du département des Alpes-Maritimes,
 la rue Tournefort dans le Quartier latin à Paris,
 une ancienne communauté médiévale des Alpes-de-Haute-Provence, sur l’actuelle commune de Barras.